Ez a lap a Sydney és Max epizódjainak listája.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái